Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2009-2010 è stato il diciannovesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Veneto.

Stagione 
Il campionato di Eccellenza veneta è composto da 33 squadre divise in due gironi da 16 e 17 rispettivamente (sud-ovest, nord-est). Vi partecipano le 24 squadre salvatesi la precedente stagione, 2 retrocesse dalla Serie D (Somma e San Donà), 6 promosse dalla Promozione veneta (Team S.Lucia Golosine, Nuova Valdagno, Sottomarina Lido, Opitergina, più Piovese e Ambrosiana finaliste ai play-off), e la neo-affiliata società Treviso ammessa in soprannumero dopo la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro Prima Divisione.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
 Legnago Salus e Castelnuovo Sandrà (ripescato) promosse in Serie D 2010-11.
 Vigasio (dopo i play-out), Schiavon S.S.Paolo (dopo i play-out) e Nuova Valdagno retrocedono in Promozione 2010-11.
 A fine stagione il Cavazzale si fonde con la Palladina Vigardolo per dare vita alla Junior Monticello che si iscrive al campionato di Terza Categoria.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio per il 2º posto

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
 Opitergina e Treviso (ripescato) promosse in Serie D 2010-11.
 Edo Mestre (dopo i play-out), San Donà (dopo i play-out) e Union C.S.V. retrocedono in Promozione 2010-11.

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, edito da PressGrafica.

Collegamenti esterni 

Veneto